Oldemar Magalhães (Rio de Janeiro, 30 de junho de 1912 – Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1990) foi um compositor e radialista brasileiro.

Bibliografia
AZEVEDO, M. A . de (NIREZ) et al. Discografia brasileira em 78 rpm. Rio de Janeiro: Funarte, 1982.
SEVERIANO, Jairo e MELLO, Zuza Homem de. A canção no tempo. Vol 1. São Paulo: Ed. 34, 1997.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Radialistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira